Трнавци могу да буду:

 Трнавци (Александровац), насеље у општини Александровац, Република Србија
 Трнавци (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Трнавци код Рудог, насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ

Види још 
 Трн (вишезначна одредница)
 Трнова
 Трновац
 Трновец
 Трнови
 Трновица
 Трново
 Трновче
 Трње